Koundi peut désigner :
 Koundi, une commune au Burkina Faso ;
 Koundi, un village au Cameroun ;
 Koundi et le jeudi national, un documentaire camerounais portant sur le village éponyme.

Homonymie de toponyme